Пругавин — фамилия; имеет женскую форму Пругавина.
 Пругавин, Александр Степанович (1850—1920) — российский публицист-этнограф, историк, исследователь раскола русской церкви.
 Пругавин, Виктор Степанович (1858—1896) — российский экономист, земский статистик, либеральный народник.